Paola Gonzaga (1463-1497), figlia di Ludovico III Gonzaga, moglie di Leonardo di Gorizia
Paola Gonzaga (1486-1519), figlia di Rodolfo Gonzaga e sposa di Gian Niccolò Trivulzio
Paola Gonzaga (? – 1550), figlia di Ludovico Gonzaga e moglie di Gian Galeazzo Sanvitale
Livia (Paola) Gonzaga (1508-1569), figlia di Francesco II Gonzaga e monaca clarissa col nome di Paola